Mark Webber (1976-) est un pilote automobile australien.
 Mark Webber (1980-) est un acteur américain.
 Mark Webber (1970-) est un guitariste britannique.